El término otoño (también, El otoño) puede referirse a:

 otoño, una de las cuatro estaciones del año en las zonas templadas;
 Otoño Alemán, atentados terroristas ocurridos en el otoño de 1977 en la Alemania Occidental;
 Otoño de las naciones, ola revolucionaria que recorrió la Europa central y oriental en el otoño de 1989;
 Otoño estadounidense, uno de los nombres por los que se conoce al movimiento Occupy Wall Street;
 La vendimia o El otoño, cartón para tapiz de Francisco de Goya;
 El otoño, concierto de  Las cuatro estaciones, de Antonio Vivaldi;
 Mocedades 3, también conocido como Otoño, el tercer disco grabado en 1971 por el grupo vocal español Mocedades;
 Estación Otoño, una estación ferroviaria en el Partido de Coronel Suárez, Provincia de Buenos Aires, Argentina;
 Salón de Otoño, una exposición de arte que se celebra anualmente en París desde 1903.